Capitaines courageux, une histoire du banc de Terre-Neuve (Captains Courageous: a Story of the Grand Banks) est un roman de Rudyard Kipling paru en 1897, qui a inspiré les œuvres suivantes :
 Capitaines courageux (Captains Courageous), film américain de Victor Fleming (1937)
 Capitaines courageux (Captains Courageous), téléfilm américain de Harvey Hart (1977)
 Capitaines courageux (Captains Courageous), téléfilm américain de Michael Anderson (1996)

Voir aussi